Одина — название населённых пунктов в России.

 Одина — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
Одина — деревня в Целинном муниципальном округе Курганской области.
 Одина — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Одина — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Одина — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Одина — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Одина — деревня в Голышмановском районе Тюменской области, Евсинское сельское поселение.
 Одина — деревня в Голышмановском районе Тюменской области, Малышенское сельское поселение.
 Одина — деревня в Юргинском районе Тюменской области.

См. также 
 Одино